Bajt je lahko:

 bajt, enota za merjenje količine podatkov
 Bajt, priimek

Glej tudi 
 byte (razločitev)